Ontinyent Club de Fútbol – hiszpański klub piłkarski, grający w Segunda División B, mający siedzibę w mieście Ontinyent.

Sezony 

 5 sezony w Segunda División
 15 sezonów w Segunda División B
 40 sezony w Tercera División

Byli piłkarze 
 Antoni Lima Solá
 Alberto Quintero
 Álvaro Cervera
 Marañón
 Àlex Pascual
 David Porras
 David Rangel
 Julián Rubio
 César Soriano

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1947